Kalaidhoo (Laamu-atol), een eiland van het Laamu-atol, Maldiven 
 Kalaidhoo (Noonu-atol), een eiland van het Noonu-atol, Maldiven